Csukás István (1936–2020) költő, ifjúsági író
 Csukás István (1917–2002) irodalomtörténész